Алекса́ндр Ла́нглиц (; 15 февраля 1991, Ольгино, Павлодарская область) — немецкий футболист, правый защитник футбольного клуба «Шпортфройнде» из Лотте, ранее нападающий, полузащитник.

Карьера 
Лангиц прошёл футбольную школу немецкого клуба «Пройссен». До 2008 года он играл за юношескую команду (до 17 лет), где показал себя достаточно талантливым форвардом. 26 августа 2007 года в игре со сверстниками из клуба «Боннер» Александр отметился хет-триком, чем помог своей команде одержать победу 5:1.. Вскоре футболист был переведён в команду для игроков до 19 лет. В 2009 году Лангиц перешёл в другую юношескую команду из Германии — «Шальке». Здесь он также забивал голы: 13 июня 2010 года он оформил дубль в игре юношеских коллективов «Шальке 04» — «Ваттеншайд 09», установив итоговый счёт 3:0.

Летом 2010 года Лангиц перешёл в резервную команду — «Шальке II», выступавшую в Регионаллиге. Нападающий дебютировал в клубе 7 августа в игре с «Хомбургом». В сезоне 2010/11 он редко появлялся в составе. Однако в конце следующего сезона игрок стал получать больше практики. Два гола Александра, забитые им 27 мая 2012 года, помогли «Шальке II» добиться победы в матче против «Виденбрюка» со счётом 5:3.

15 декабря 2011 года Ланглиц провёл матч за основную команду «Шальке 04». Молодой нападающий вышел на замену в игре с израильским «Маккаби» из Хайфы, которая проводилась в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2011/12.

Летом 2013 года Ланглиц перешёл в эссенский «Рот-Вайсс». С 2014 года выступает за «Шпортфройнде» из Лотте. В сезоне 2015/16 пробился вместе с клубом в Третью лигу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте клуба «Шпортфройнде» 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен